Daphni bezeichnet:
 das griechische Kloster Daphni in Nähe von Athen
 den kanadischen Electro-Musiker Daphni